grzęda – element konstrukcji dachu
 grzęda – konstrukcja wykorzystywana przy hodowli drobiu
 grzęda – element wyposażenia chłopskiej izby
 grzęda – w geomorfologii forma ukształtowania terenu

 Grzęda – wieś w powiecie bartoszyckim, w gminie Bisztynek
 Grzęda – gromada

 Grzęda – wieś na Ukrainie w rejonie kamioneckim
 Grzęda – wieś na Ukrainie w rejonie żółkiewskim